Wanzek ist der Familienname folgender Personen:

Jon Wanzek (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer und Filmproduzent
Patrick Wanzek (* 1983), deutscher Politiker 
Terry Wanzek (* 1957), US-amerikanischer Politiker